La Ville éternelle, film américain de George Fitzmaurice (1923) ;
 Ville éternelle, court métrage français de Garance Kim (2022).